Населението на Мексико през 2015 година е 119 530 753 души.

Численост 
 1895: 12 700 294
 1900: 13 607 259
 1910: 15 160 369
 1921: 14 334 780
 1930: 16 552 722
 1940: 19 653 552
 1950: 25 791 017
 1960: 34 923 129
 1970: 48 225 238
 1980: 66 846 833
 1990: 81 249 645
 1995: 91 158 290
 2000: 97 483 412
 2005: 103 263 388

Щати и територии със специален статут 
Численост на населението в щатите и териториите със специален статут на Мексико, според преброяванията на населението през годините:

Възрастов състав 
(2000)
 0-14 години: 34 % (мъже 17 306 548, жени 16 632 827)
 15-64 години: 62 % (мъже 30 223 317, жени 31 868 213)
 над 65 години: 4 % (мъже 1 927 850, жени 2 391 011)
(2010)
 0-14 години: 29,1 % (мъже 16 544 223, жени15 861 141)
 15-64 години: 64,6 % (мъже 34 734 571, жени 37 129 793)
 над 65 години: 6,2 % (мъже 3 130 518, жени 3 811 543)

Коефициент на плодовитост 
 1976-5.7
 2006-2.2

Расов състав 
 70 % – мулати
 16 – 20 % – бели
 12 % – индианци

Източници